Die Pepsideild 2010 war die 99. Spielzeit der höchsten isländischen Fußball-Liga und die zweite Saison unter dem Namen Pepsideild. Die Spielzeit begann am 10. Mai 2010 und endete am 25. September 2010.

Modus 

Die zwölf Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen.

Saisonverlauf 

Breiðablik Kópavogur wurde zum ersten Mal isländischer Meister. 
Zu Beginn der Saison konnte sich keine Mannschaft von den Konkurrenten absetzen. Innerhalb der ersten acht Spieltage gab es vier verschiedene Tabellenführer. Kurios war, dass nach dem achten Spieltag die ersten sechs Mannschaften nur durch einen Punkt getrennt waren. Dann aber legten Kópavogur und  ÍB Vestmannaeyja einen Zwischenspurt hin und setzten sich bis zum zwölften Spieltag gemeinsam bis auf sieben Punkte ab. In der Folge wechselte die Tabellenführung vier Mal zwischen diesen beiden Mannschaften. Durch eine kleine Schwächephase der beiden Teams kam nach dem 16. Spieltag der Vorjahresmeister FH Hafnarfjörður noch einmal heran und überholte am letzten Spieltag sogar noch die Mannschaft von Vestmannaeyja. Durch ein torloses Unentschieden am letzten Spieltag sicherte sich Kópavogur aufgrund der besseren Tordifferenz die isländische Meisterschaft. 
Die Aufsteiger Haukar Hafnarfjörður und UMF Selfoss mussten nach nur einem Jahr wieder in die 1. deild karla absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
In der Kreuztabelle sind alle Ergebnisse der Spielzeit 2010 der Mannschaften gegeneinander enthalten. Die Heimmannschaften stehen in der linken Spalte, die Auswärtsmannschaften befinden sich in der ersten Zeile.

Torschützenliste

Verschiedenes 
Insgesamt fielen in dieser Saison 439 Tore, was einem Schnitt von 3,33 Toren pro Spiel entspricht. 
Torreichstes Spiel mit acht Toren war die Partie FH Hafnarfjörður - Keflavík ÍF (Ergebnis: 5:3)
Nur vier Spiele (3,03 Prozent) endeten torlos.

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei www.kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2010
2010